Ли́дия Никола́евна Алфе́ева (17 января 1946, Днепропетровск, Украинская ССР — около 1 марта 2022 года) — советская легкоатлетка (прыжки в длину), бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 года, чемпионка Европы и СССР.

Спортивная карьера 
На Олимпийских играх 1976 в Монреале Лидия Алфеева завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину с результатом 6,60 метра. Через 4 года на Олимпиаде в Москве она заняла 8 место.

Чемпионка Европы 1976 года в помещении в прыжках в длину.

Чемпионка СССР 1974, 1975, 1976 годов в прыжках в длину.

В 1998 году указом Президента РФ награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Умерла ориентировочно 1 марта 2022 года (похороны состоялись 3 марта).

Примечания

Ссылки 

Прыгуны в длину СССР
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы